est la formule brute de plusieurs isomères.

 Polyol
 glycérol ou propan-1,2,3-triol, numéro CAS 
 propan-1,1,1-triol, numéro CAS 
 propan-1,1,2-triol, numéro CAS 
 propan-1,1,3-triol, numéro CAS 
 propan-1,2,2-triol, numéro CAS 

en:C3H8O3